How to Save a Life (album), een muziekalbum van The Fray uit 2006
How to Save a Life (single), de single afkomstig van het album uit 2006